Leitura, o ato de ler, capacidade dos seres humanos
 Lesão por esforço repetitivo (LER), moléstia ligada a atividades laborais
 LER (revista)

Leitura
Revistas literárias